Световната лига по волейбол 2012 се проведе между 18 май и 8 юли 2012. 16 отбора вземат участие. Русия защитава титлата си от миналогодишното издание, но не участва в надпреварата.

Групи

Състави

Критерия за класиране в групите 
1. Спечели точки  2. Брой победи  3. Коефициент на геймове  4. Коефициент на точки

При победа с 3–0 или 3–1: 3 точки за победителя, 0 за загубилия  При победа с 3–2: 2 точки за победителя, 1 за загубилия

Междуконтинентален кръг 
 Всички часове са в местно време
 Финалния кръг ще се проведе в България. Победителя от всяка група и най-добрия втори отбор ще се класират за финалния кръг. Ако България завършат първи в тяхната група, тогава най-добрите два отбора от всички групи ще се класират за финалите.

Група А 

|}

Турнир 1 – Хамамацу, Япония 

|}

Турнир 2 – Санто Доминго, Доминиканска република 

|}

Турнир 3 – Калининград, Русия 

|}

Турнир 4 – Нови Сад, Сърбия 

|}

Група В 

|}

Турнир 1 – Торонто, Канада 

|}

Турнир 2 – Катовице, Полша 

|}

Турнир 3 – Сао Бернардо до Кампо, Бразилия 

|}

Турнир 4 – Тампере, Финландия 

|}

Група C 

|}

Турнир 1 – Флоренция, Италия 

|}

Турнир 2 – Лион, Франция 

|}

Турнир 3 – Куанджу, Южна Корея 

|}

Турнир 4 – Далас, САЩ 

|}

Група D 

|}

Турнир 1 – Франкфурт на Майн, Германия 

|}

Турнир 2 – Буенос Айрес, Аржентина 

|}

Турнир 3 – Гимараеш, Португалия 

|}

Турнир 4 – София, България 

|}

Финален кръг 
 Място:  Арена Армеец, София, България
 Всички часове са в Източноевропейско лятно часово време (UTC+3)

Групова фаза

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Финална четворка

Схема

Полуфинали 

|}

3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Общо класиране

Награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Бартош Курек
 Най-резултатен играч:  Тодор Алексиев
 Най-добър нападател:  Збигнев Бартман
 Най-добър блокировач:  Марсин Мождзонек
 Най-добър изпълнител на сервис:  Клейтън Стенли
 Най-добър разпределител:  Георги Братоев
 Най-добър посрещач:  Тодор Алексиев
 Най-добър либеро:  Кшищоф Игнасак

Външни препратки 
 Официален уеб сайт на Световната лига по Волейбол 2012

Световна лига по волейбол
Състезания по волейбол в София